Andy Murray era il due volte detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno da Jordan Thompson.

Feliciano López ha sconfitto in finale Marin Čilić con il punteggio di 4-6, 7-62, 7-68.

Teste di serie 

  Andy Murray (primo turno)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Milos Raonic (primo turno)
  Marin Čilić (finale)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)

<li> Grigor Dimitrov (semifinale)
<li> Tomáš Berdych (quarti di finale)
<li> Jack Sock (ritirato causa infortunio al ginocchio)
<li> Nick Kyrgios (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Julien Benneteau (secondo turno)
  Jérémy Chardy (secondo turno)

<li> Stefan Kozlov (secondo turno)
<li> Denis Shapovalov (secondo turno)

Lucky loser 

  Liam Broady (primo turno)

<li> Jordan Thompson (secondo turno)

Wildcard 

  Thanasi Kokkinakis (secondo turno)
  Cameron Norrie (primo turno)

<li> James Ward (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

AEGON Championships 2017